«Juan Peña» - conjunto del nombre propio Juan y el apellido Peña - puede referirse a:

Personajes 
 Juan Peña "Huam" (2006-), estudiante español
 Juan Peña (1981-), cantante español.
 Juan Peña (1977-), beisbolista dominicano.
 Juan Peña Fernández "El Lebrijano" (1941-), cantaor español.
 Juan Peña Jiménez (1961-), poeta español.
 Juan-Manuel Peña Montaño (1973-), futbolista boliviano-español.
 Juan-Manuel Peña Prado (1901-1985), político y empresario peruano.

Variante Pena
 Juan Pena (1882-1964), futbolista uruguayo.